Окольное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Окольное — село в Осакаровском районе Карагандинской области.

Россия 
 Окольное — село в Старооскольском городском округе Белгородской области.